Bochica peut renvoyer à :
 Bochica, genre de pseudoscorpions.
 Bochica, divinité solaire du panthéon chibcha.